Села:
 Підгорівка — Луганська область, Старобільський район
 Підгорівка — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)